Módos Péter (1939–2021) zenei szerkesztő
 Módos Péter (1943) író
 Módos Péter (1987) birkózó

Jegyzetek